Красноя́рская — название населённых пунктов в России:
 Красноярская — станица в составе города Волгодонск Ростовской области.
 Красноярская — станица в Цимлянском районе Ростовской области.
 Красноярская — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

См. также 
 Красноярская-Сахалинская
 Красноярская ГЭС
 Красноярская ТЭЦ-1
 Красноярская улица
 Красноярский
 Красноярское